Sayers ist der Familienname folgender Personen:

 Dorothy L. Sayers (1893–1957), englische Schriftstellerin
 Gale Sayers (1943–2020), US-amerikanischer Footballspieler
 Goldie Sayers (* 1982), britische Speerwerferin
 Jo Ann Sayers (1918–2011), US-amerikanische Schauspielerin
 Joseph D. Sayers (1841–1929), US-amerikanischer Politiker
 Michael Sayers (1911–2010), britisch-US-amerikanischer Autor
 Nadia Sayers (* 1994), irisches Fotomodell
 Peig Sayers (1873–1958), irische Schriftstellerin
 Ralph A. Sayers, US-amerikanischer Politiker
 Richard Sidney Sayers (1908–1989), britischer Ökonom
 Tom Sayers (Boxer) (1826–1865), englischer Boxer
 Tom Sayers, Tontechniker

Sayers als Teil von Firmierungen:

 Sayers & Scovill Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:

 Sayer